Besoldungsgesetz meint:

 Bundesbesoldungsgesetz
 Landesbesoldungsgesetz